Un recurso es una fuente o suministro de la que se produce beneficio, por lo general de disponibilidad limitada.

Recurso también puede referirse a:

Recurso (economía), un producto, servicio u otro activo utilizados en la producción de bienes y servicios, incluyendo: 
Recursos humanos, toda capacidad, energía, talento, habilidad y conocimiento usada para la producción.
Recurso natural, cualquier elemento obtenido del medio ambiente para satisfacer las necesidades de la humanidad.
Recurso hídrico, fuentes de agua útiles o con potencial de ser empleadas.
Recurso (Derecho):
Constitucionales
Recurso de amparo
Recurso de amparo (España)
Recurso de inconstitucionalidad
Recurso de inconstitucionalidad (España)
Recurso administrativo
Recurso de reposición
Recurso de alzada
Jurisdiccional o procesal
Recurso de apelaciónRecurso de casación
Recursos históricos
Recurso de fuerza
Recurso de injusticia notoria
Recurso de segunda suplicaciónRecursos computacionales'''

Enlaces externos